Ralph Abercromby kan syfta på:

 Ralph Abercromby (1734–1801), skotsk general
 Ralph Abercromby, 2:e baron Dunfermline (1803–1868), skotsk diplomat
 Ralph Abercromby (1842–1897), skotsk meteorolog